4-я македонско-албанская ударная бригада (, , ), известная также как 4-я шиптарская бригада () — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, состоявшее из албанских добровольцев.

История 
Бригада образована 26 августа 1944 на горе Караорман, около города Струга. Основой для формирования бригады послужил Албанский партизанский отряд (известный также как Кичевско-Дебарский), а также албанские солдаты из городов Дебар, Струга и Кичево и близлежащих деревень. Изначально насчитывала 450 человек (помимо македонских албанцев службу несли македонцы, турки и черногорцы). Командирами бригады были Нафи Сулеймани и Чедомир Джукич. В состав 48-й Македонской дивизии НОАЮ официально вошла 15 сентября 1945, о чём в деревне Вранештица было осведомлено командование дивизии.

Основным районом действий бригады были окрестности городов Дебар и Струга, где она воевала против несдавшихся немецких частей и албанских коллаборационистов. Боевое крещение приняла 8 октября во время атаки Кичево. В дальнейшем вела бои на линии Туин-Поповляни-Ягол, участвовала в боях за Кяфасан, Радолища и Заграчани. К 20 октября освободила местечки Корошишти, Делогоджи, Татеши и почти все окрестности Струги, разоружив местных баллистов. На линии Элбасан-Струга вела тяжёлые бои против немцев. С 29 октября по 8 ноября участвовала в операции по освобождению Струги, после чего успешно вышла к албанско-югославской границе. 15 ноября участвовала во взятии Кичево, 18 ноября освободила Гостивар и до середины декабря занималась разгромом албанских коллаборационистских отрядов.

7 января 1945 4-я македонско-албанская бригада получила почётное звание ударной. Позднее получила название 7-я македонско-албанская ударная бригада () и перешла в подчинение 42-й Македонской дивизии НОАЮ. Продолжила бои на Сремском фронте: 12 апреля при помощи 12-й Македонской ударной бригады прорвала позиции противника близ Товарника и перешла в наступление. С 14 по 17 апреля с 16-й Македонской ударной бригадой воевала за освобождение Будровцев близ Джаково, 21 апреля 1945 взяла Славонску-Пожегу. Продолжала преследование неприятеля вплоть до Антуновца, Поляне и Загреба.

В бригаде на 1 февраля 1945 служили 2796 человек. В ходе боёв на Сремском фронте погибли 288 солдат. Бригада награждена Орденом братства и единства.

Командование 
 Нафи Сулеймани (командир с 26 августа 1944 по март 1945, заместитель командира с марта 1945)
 Чедомир Джукич (командир с марта 1945)
 Шаин Садику (заместитель командира)
 Кемаль Аголи (политрук)
 Муртеза Пеза (политрук)
 Георгий Банович (политрук с марта 1945)
 Джафер Кодра (политрук с 26 августа 1944 по март 1945, заместитель политрука)
 Димитр Каламата (заместитель политрука с марта 1945)
 Лиман Каба
 Боро Тодоровский (начальник штаба с марта 1945)

Примечания

Литература 
 Војна енциклопедија (књига седма). Београд, 1974. 
 Vojna enciklopedija, 2. izd., 1978, Zvezek 2, str. 20. 
 Македонска енциклопедија (књига друга). „МАНУ“, Скопље 2009. година. 
Иностранные добровольцы в Народно-освободительной армии Югославии 
Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году